Kreuzerhof ist der Ortsname von

 Kreuzerhof (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kreuzerhof (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Kreuzerhof (Kreuzerterhof), Wüstung in der Gemeinde Treis-Karden, Kreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Kreuzhof